Podklanec (Črnomelj), een plaats in de Sloveense gemeente Črnomelj
 Podklanec (Sodražica), een plaats in de Sloveense gemeente Sodražica
 Podklanec (Žiri), een plaats in de Sloveense gemeente Žiri